Тесаржик () — чешская фамилия. Известные носители:

 Радим Тесаржик (род. 1974) — чешский хоккеист, защитник.
 Рихард Тесаржик (1915—1967) — чехословацкий военачальник, Герой Советского Союза.